Il termine liceo, dal greco λύκειος o λύκιος, può riferirsi a:
 Liceo – tipo di scuola secondaria in diversi paesi;
Liceo nel sistema scolastico italiano
Liceo nel sistema scolastico francese (Lycée)
Liceo nel sistema scolastico tedesco (Gymnasium)
Liceo nel sistema scolastico svizzero
 Liceo di Aristotele – fondato nel 335 a.C. dal filosofo greco perché sacro ad Apollo Licio;
 Apollo Liceo – epiteto del dio greco;
 Zeus Liceo – epiteto del dio greco;
 Pan Liceo – epiteto del dio greco;
 Lyceum Theatre – teatro di Londra
 Gran Teatre del Liceu – teatro di Barcellona
 Liceu – stazione della linea 3 della metropolitana di Barcellona

Note

Altri progetti